Thamugadi ist: 

eine antike römische Stadt, siehe Timgad
ein Titularbistum der katholischen Kirche, siehe Titularbistum Thamugadi